Тихая — железнодорожные станции в России.

 Тихая (станция, Сахалин) — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Код 995102
 Тихая (Пермский регион СврдЖД) — железнодорожная станция Свердловской железной дороги, Пермский край. Код 765040
 Тихая (Сургутский регион СврдЖД) — железнодорожная станция Свердловской железной дороги, Ямало-Ненецкий автономный округ. Код 799328.